Norgervaart (watergang), een vaart tussen Assen en Norg
Norgervaart (plaats), een gehucht langs deze vaart in de gemeente Noordenveld